

Patronyme 
 Paul Davidovitch (1750–1820), général autrichien ; 
 Ivan Davidovitch Delyanov (1818–1898), homme politique russe ; 
 Boris Davidovitch Berman (1901–1939), homme politique soviétique, membre du NKVD ; 
 Joseph Davidovitch (1906–1943), militant communiste polonais devenu membre de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Lev Davidovitch Landau (1908–1968), physicien théoricien soviétique. 
 Elena Abramovna Davidovitch (1922–2013), docteur en histoire des sciences, professeur d'université et archéologue russe ; 
 Bella Davidovitch (née en  1928), pianiste soviétique naturalisée américaine ; 
Dans le monde anglo-saxon, ce nom de famille est parfois anglicisé en Davidson.

Voir aussi 
 
 

Patronyme slave
Patronyme juif